Le dolmen de Kéric-la-Lande (ou dolmen de Quéric, premier dolmen de Quéric-la-Lande, dolmen d'Er-Mané) est un dolmen de Carnac, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé à environ  au nord du lieu-dit Quéric-la-Lande, et à environ  à l'ouest de la voie ferrée d'Auray à Quiberon.

Description 
Il s'agit d'un dolmen à couloir et galerie envahi par la végétation. Des restes de son tumulus d'origine sont encore visibles.

Il fait partie du même ensemble que le dolmen d'Er-Roch-Vras.

Historique 
Le monument date du Néolithique.

Le dolmen est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de Carnac
 Dolmen d'Er-Roch-Vras

Références 

Keric-la-Lande
Monument historique à Carnac
Monument historique classé en 1931
Keric-la-Lande